Джо́ди А́льберт (; ) — английская актриса и певица. Известна исполнением роли  в мыльной опере «Холлиокс» и как участница музыкальных групп  и Wonderland.

Биография 
Джоди Мэри Альберт родилась 22 июля 1983 года в  (Лондон). Обучалась в . В возрасте десяти лет исполнила роль Козетты в мюзикле «Отверженные» (лондонский Дворцовый театр). В 1998 году стала участницей гёрл-группы , однако она просуществовала всего лишь три года. С 2002 года Альберт начала сниматься для телевидения: ей предложили довольно крупную роль в известной мыльной опере «Холлиокс». Особого успеха как киноактриса она не достигла: за пять лет (2002—2007) Джоди появилась лишь в пяти телесериалах, одном телефильме и одном кинофильме. Тем не менее, с 2000 по 2014 год она довольно активно снималась в роли самой себя в различных ток-шоу, телеиграх и телепередачах.

Несколько раз позировала обнажённой для журналов Maxim и FHM, в частности, несколько раз попадала в список «», но ни разу не поднималась выше 65-го места.

В 2005 году Альберт получила награду  в категории «Самая сексуальная девушка» за свою роль в «Холлиоксе».

В 2008 году стала участницей музыкальной группы Wonderland, но та, как и Girl Thing, просуществовала лишь три года.

В феврале 2015 года у Джоди Альберт от рака умерла мать.

Личная жизнь
8 мая 2009 года Альберт вышла замуж за певца Киана Игана. 20 декабря 2011 года у пары родился сын Коа. 21 мая 2015 года у пары родился второй сын, которого назвали Зеки. Своего третьего сына, родившегося 29 сентября 2017 года, пара назвала Коби.

Избранная фильмография 
 2002—2004 — Холлиокс / Hollyoaks — 
 2003 —  / The Debt — Софи Стокс
 2005, 2007 —  / Casualty — разные роли (в 2 эпизодах)
 2006 —  / The Inspector Lynley Mysteries — Салли (в эпизоде One Guilty Deed)
 2007 —  / Popcorn — Суки

В роли самой себя
 2000 — ? / Live & Kicking (в выпуске #8.3)
 2000, 2004 — Вершина популярности / Top of the Pops (в 3 выпусках)
 2004, 2010—2011, 2014 —  / This Morning (в 4 выпусках)
 2005 — ? / The Panel (в выпуске #2.13)
 2006 — Экстра-фактор / The Xtra Factor (в выпуске #3.13)
 2007 —  / Xposé (в выпуске #1.39)
 2008 — видеоклип на песню  группы Westlife
 2011 —  / The Late Late Show (в выпуске от 25 февраля)
 2011 — Розыгрыш Британской национальной лотереи (в выпуске от 4 марта)
 2011 —  / The Alan Titchmarsh Show (в выпуске от 18 марта)
 2011 —  / Blue Peter (в выпуске от 23 марта)
 2011 —  / Friday Download (в выпуске от 27 мая)
 2011 —  / Daybreak (в 2 выпусках)
 2011 —  / Loose Women (в 2 выпусках)
 2011 —  / Alan Carr: Chatty Man (в выпуске #6.2)
 2011 —  / Saturday Night with Miriam (в выпуске от 25 июня)
 2011, 2014 — Лоррейн / Lorraine (в 3 выпусках)
 2013 —  / I'm a Celebrity...Get Me Out of Here! (в выпуске Coming Out)
 2014 — Все звёзды «Мистер и миссис» / All Star Mr & Mrs (в выпуске от 25 июня)
 2014 —  / The Big Reunion (в 4 выпусках)
 2014 —  / Celebrity Juice (в 3 выпусках)

Примечания 

Киноактрисы Великобритании